Il singolare del torneo di tennis ITF Women's Circuit Fergana 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Ayu-Fani Damayanti che ha battuto in finale Hsieh Su-wei 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Caroline Garcia (semifinali)
 Tadeja Majerič (primo turno)
 Erika Takao (quarti di finale)
 Shiho Akita (quarti di finale)

 Ayu-Fani Damayanti (campionessa)
 Hsieh Su-wei (finale)
 Chiaki Okadaue (primo turno)
 Lavinia Tananta (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Fergana 2011